Азиз Ансари (; род. 23 февраля 1983, Колумбия, Южная Каролина, США) — американский актёр, комик, кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен ролью Тома Хэверфорда в телесериале канала NBC «Парки и зоны отдыха». Также известен как сценарист, автор и актёр телесериала Netflix «Мастер не на все руки». За этот сериал в 2016 году он стал обладателем премии «Эмми» в категории «Выдающийся сценарий комедийного телесериала» совместно Аланом Янгом. В 2010 году Азиз стал ведущим церемонии вручения премии MTV Movie Awards.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Деятели феминизма США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы бизнеса Стерна (Нью-Йоркский университет)